

Cinema 
The American Way – film del 1919 diretto da Frank Reicher
The American – film del 2008 diretto da Elena Maria Sipsas Amorosa

Altro 
 The American Way – album dei Sacred Reich del 1990
 The American Way – fumetto di John Ridley del 2006

Pagine correlate 
 American way (disambigua)